Эадсиге (; умер ) — 32-й архиепископ Кентерберийский (1038—1050).

Биография 
Эадсиге около 1030 года стал монахом при соборе Христа в Кентербери. Известна жалованная грамота короля Кнуда Великого, согласно которой собор Христа получал имение в Фолкстоне при условии, что Эадсиге будет принят в соборе и пользоваться этой землёй до самой смерти. Эадсиге был викарным епископом в Кенте в 1035 году, предположительно его кафедральным собором являлась церковь Святого Мартина в Кентербери.

В 1038 году Эадсиге сменил Этельнота на Кентерберийской кафедре и в 1040 году получил паллий из Рима. Предположительно, он провёл обряд коронации Хардекнуда и определённо короновал 3 апреля 1043 года Эдуарда. Вскоре Эадсиге тяжело заболел и не смог надлежащим образом исполнять архиепископские обязанности. Согласно Англосаксонской хронике, из опасения, что должность окажется в руках недостойного, он тайно получил разрешение короля и эрла Годвина назначить настоятеля   своим коадъютором (рукоположение состоялось в 1044 году). До 1046 года Сивард свидетельствовал жалованные грамоты попеременно в качестве архиепископа, епископа или аббата, а Эадсиге с этого года вновь упоминается в них как архиепископ — видимо, оправившись от болезни. В 1048 году Сивард, удалившийся к этому времени на покой в Абингдон, умер, и Эадсиге вновь стал полноправным архиепископом. Очевидно, его отношения с собором Христа осложнились ввиду отчуждения части земель Кентербери в пользу эрла Годвина и членов его семьи.

Эадсиге умер 29 октября 1050 года. Впоследствии канонизирован, память празднуется 28 октября.

Примечания

Литература

Рекомендуемая литература 
 N. Brooks, The early history of the church of Canterbury: Christ Church from 597 to 1066 (1984)
 Willelmi Malmesbiriensis monachi de gestis pontificum Anglorum libri quinque, ed. N. E. S. A. Hamilton, Rolls Series, 52 (1870)
 William of Malmesbury, Gesta regum Anglorum / The history of the English kings, ed. and trans. R. A. B. Mynors, R. M. Thomson, and M. Winterbottom, 2 vols., Oxford Medieval Texts (1998—1999)
 J. Stevenson, ed., Chronicon monasterii de Abingdon, 2 vols., Rolls Series, 2 (1858)
 Anglosaxson charters S 967, 981, 1404
 R. Twysden, ed., Historiæ Anglicanæ scriptores X (1652)
 H. Wharton (ed.), Anglia sacra, 2 vols. (1691)

Ссылки 
 

Государственные деятели Англии
Святые по алфавиту
Католические святые
Святые Англии
Христианские святые XI века
Главные шерифы Кента
Англосаксонские епископы XI века
Англосаксонские архиепископы XI века
Католические архиепископы Кентерберийские